Barclay Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Barclay Lake (Michigan), im Luce County
 Barclay Lake (Washington), im Snohomish County

Siehe auch:
 Barkley Lake